Il Gran Premio Superstars di Monza 2011 è la prima prova delle Superstars Series 2011. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series